

Ссылки 

Аргентина
А